Монклар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Монклар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Монклар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монклар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Монклар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Монклар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара